Die Abkürzung WLU steht für:

 Washington and Lee University, eine Hochschuleinrichtung in den Vereinigten Staaten
 Wilfrid Laurier University, eine Hochschuleinrichtung in Kanada

WLU